Vanessa del Rio, nome artístico de Ana María Sánchez, (Harlem, Nova Iorque, 31 de março de 1952) é uma ex-atriz pornográfica dos Estados Unidos.

Prêmios
 CAFA Award na categoria Best Supporting Actress de 1980 – Dracula exotica
 CAFA Award na categoria Best Supporting Actress de 1981 – Dancers
 Hall da fama da AVN
 Hall da fama da XRCO

Filmografia
 Let Me Die a Woman (1978), Sandy (não-creditada)
 Then and Now #15 (1996) (V), ela mesma
 Give Me Your Soul... (2000), ela mesma (não-creditada)
Soul Men (2008), Full-Figured Neighbor

Episódios de televisão
 NYPD Blue, ela mesma - no episódio "Head Case" (1996)
 When Rated X Ruled the World, ela mesma - documentário do VH1 (2004)
 SexTV, ela mesma - no episódio "UFO Sex: The Raelians/Jackinworld.com/Vanessa del Rio" (2005)
 Dave's Old Porn Season 2 Episode 4 Artie Lange, Vanessa Del Rio'' - ela mesma (2012)

Ligações externas
 Página oficial

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência porto-riquenha
Naturais de Nova Iorque (cidade)